

Patronymes 
Guimaïev (masculin ; ) ou Guimaïeva (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Irek Guimaïev (1957-), joueur de hockey sur glace russe.
 Sergueï Naïlievitch Guimaïev (1955-), joueur, entraîneur, commentateur de hockey sur glace russe.
 Sergueï Sergueïevitch Guimaïev (1984-), joueur de hockey sur glace russe.

Patronyme russe